Glandorf (Nedersaksen), een plaats in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Glandorf (Ohio), een plaats (village) in de Amerikaanse staat Ohio